Дитина (фільм, 1967) () — фільм 1967 р., знятий Миколою Мащенко.
 Дитина (фільм, 2005) () — фільм 2005 р., знятий Жан-Пьером Дарденном і Люком Дарденном.
 Дитина (фільм, 2009) () — американсько-мексиканська драма 2009 року.